Homole cukru může být: 

 homole cukru – dříve tradiční balení cukru

název geomorfologického útvaru:

 Homole cukru (Adršpašské skály) – skalní útvar v Adršpašských skalách
 Cukrová homole (hora) – skála ve městě Rio de Janeiro